Segunda División 2014/2015 var den 84:e upplagan av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Poängtabell

Uppflyttnings-playoff

Källor
 Laliga.es 

2014 i Spanien
2015 i Spanien
Fotbollssäsongen 2014/2015